Cottonwood Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cottonwood Island (Illinois)
 Cottonwood Island (Marion County, Missouri)
 Cottonwood Island (Pike County, Missouri)
 Cottonwood Island (Nebraska)
 Cottonwood Island (Nevada)
 Cottonwood Island (Washington)